Александр Николаевич Малинин (1910—1955) — советский горный инженер, лауреат Сталинской премии.

Родился 07.06.1910 в Саратове. Член КПСС с 1937 г.

Окончил Московский горный институт (1935).

С 1937 г. работал в медной промышленности. С 1938 г. начальник Главного управления меднорудной промышленности. С 1940 г. заместитель наркома цветной металлургии СССР.

В 1941 г. назначен директором Южно-Уральского никелевого комбината (г. Орск Оренбургской области). Благодаря освоению новых скоростных методов плавки в 1943 г. комбинат увеличил добычу руды и выпуск готовой продукции в 2,5 раза по сравнению с 1940 г.

Приказом от 24.12.1943 народного комиссара цветной металлургии СССР назначен начальником Главного управления золотоплатиновой промышленности «Главзолото».

Сталинская премия 1946 года — за разработку и внедрение нового метода форсированной плавки агломерата из окисленных никелевых руд, обеспечившего значительное увеличение выплавки никеля.

Награждён орденами Ленина (1943), Трудового Красного Знамени (1939), медалями.

Источники 
 Васильев А. Ф. Промышленность Урала в годы Великой Отечествен- ной войны 1941—1945 гг . — — М .: Наука 135.
 Урал ковал победу: сборник-справочник. П. Г Агарышев. Южно-Уральское книжное изд-во, 1993 — Всего страниц: 382
 https://1418museum.ru/heroes/448976/
 https://ebin.pub/download/5768804757.html